Buddha Bar — мережа лаунж-ресторанів, створена за ідеєю Раймона Візана. Перший Buddha Bar з'явився у Парижі 1996 року. У наступні роки Buddha Bar були відкриті у Нью-Йорку, Бейруті, Києві, Дубаї, Каїрі, Празі. 

Подібно до Cafe Del Mar та Hôtel Costes, серія музичних альбомів «Buddha Bar» являє собою компіляції чіл-аут музики, записані французьким ді-джеєм Клодом Шаллєм.

Альбоми

Buddha Bar

Volume 1 

1999 Mixed by DJ Claude Challe
 CD1
Dinner
 Craig Armstrong — «Weather Storm»
 Sina Vodjani — «Straight To The Heart»
 Deepak Ram — «Kitu»
 Tulku — «Anni Rose»
 Zehava Ben — «What Will Be»
 Zohar — The «Merciful One»
 Pink Martini — «La Soledad»
 Aria — «Un Bel Di»
 Zen Men — «Une Table À Trois»
 Zen Men — «El Fuego»
 Anima Sound System — «Shalom»
 Jai Uttal — «Guru Bramha»
 Tulku — «Meena Devi»
 Armen Chakmakian — «Gypsy Rain»

 CD2
Party
 Anima Sound System — «68 (Original Mix)»
 Le Duc — «Touareg»
 MKL Vs Soy Sos — «Skin (Abstract Mix)»
 Faithless — «Drifting Away (Paradiso Mix)»
 Intro — «Psique»
 Kevin Yost — «Two Wrongs Making It Right»
 Huff And Herb — «Feeling Good»
 So Emotional — «All By Myself»
 Byron Stingily — «Flying High (Brazilian Vocal Mix)»
 Nusrat Fateh Ali Khan — «Piya Re Piya Re (Remix)»
 Etti Ankry — «Eshebo»
 Malik Adouane — «Shaft»
 Metin Arolat — «Elveda»
 Willy DeVille — «Demasiado Corazon (Live Version)»

Volume 2 

2000 Mixed by DJ Claude Challe
 CD1
Dinner
 Trumpet Thing — «Need You Right Now (Ambient Mix)»
 Omar Faruk Tekbilek — «I Love You»
 Consuelo Luz — «Los Bilbilicos (The Nightingales)»
 Karunesh — «Alibaba»
 Deepak Chopra (feat. Demi Moore) — «Desire»
 Govinda — In Through Time
 Oliver Shanti & Friends — «Onon Mweng Rainbird»
 Atman — «Spirit»
 Deadbeats — «Funky For You»
 De-Phazz — «Mambo Craze (feat. Pat Appleton)»
 Nino — «Amor Amor»
 Sa Trincha — «Smell Of Paradise»
 Intro — «Farruca»
 Funky Lowlives — «Nota Bossa»

 CD2
Party
 Sun Trust — «How Insensitive»
 Rollercone — «Daydreaming»
 Wally Brill — «A Loop In Time»
 La Roca — «Drama Of Japan»
 Great Barrier — «Cairo (Duke Monster Mix)»
 Angel Tears — «Inshalla»
 dZihan & Kamien — «After»
 Suba — «Felicidade»
 Sidestepper — «Logozo»
 Kerri Chandler & Joe Clausell — «Escravos De Jo»
 Soul Ascendants — «The String Thing»
 Attaboy — «New World»

Volume 3 

2001 Mixed by DJ Ravin
 CD1
Dream
 Nicos — «Secret Love»
 John Kaizan Neptune — «Golden Lotus»
 Yorgos Kazantzis — «Sorocos»
 Karunesh — «Solitude»
 Platon Andritsakis — «Via Pajuta III»
 Tulku — «Spiral Dance»
 Manuel Franjo — «Solo Por Tu Amor»
 Gustavo Montesano & The Royal Philharmonic Orchestra — «Tango Serenato De Schubert»
 Adrian Enescu — «Invisible Movies (Part 1)»
 Deepak Ram — «A Night In Lenasia»
 Amr Diab — «Tamally Maak»
 Frédérick Rousseau — «Danya»
 Eden — «Mavis»
 Oliver Shanti & Friends — «Sacral Nirvana»
 Jesse Cook — «On Walks The Night»

 CD2
Joy
 Gotan Project — «Triptico»
 Zeb — «Sufism»
 Osman İşmen — «Kale»
 Freeman — «My Dear Masters»
 Ekova — «Starlight In Daden (Aurora Remix)»
 Talvin Singh — «Veena»
 Ravi Prasad — «Indian Gipsy»
 Hasan Cihat Orter — «Flirting Shadows (Sehnaz Longa)»
 Anna Vissi — «Den Me Agapas»
 Nacho Sotomayor — «Don't Do Anything»
 Badmarsh & Shri — «Sitar Ritual»
 Kodo — «Strobe's Nanafushi (Satori Mix)»
 Livin' In Da Ghetto (Featuring Moktar) — «Arabian Song (Da Ghetto Fuckiro Club)»

Volume 4 

2002Mixed by DJ David Visan
 CD1
Dinner
 Frederick Rousseau — «La Fille De Pekin»
 Tibet Project — «Tibet (A Passage To…)»
 Jade Or — «Opium»
 Nitin Sawhney — «Moonrise»
 Nash Didan — «A Window Of My Dreams»
 Agricantus — «Amatevi»
 Manuel Franjo — «Tiempo»
 Guadalupe Pineda Con Los Tres Ases — «Historia De Un Amor»
 Armen Chakmakian — «Distant Lands»
 Nickodemus — «Desert Dancer (Zeb's Slow Camel Ride Remix)»
 Flam — «Monsoon»
 Tulku — «Radha Ramana»
 Natassa Theodoridou — «Tora To Thimithikes»
 Gotan Project — «Una Musica Brutal»

 CD2
Drink
 Outsized — «Karma (Extended Mix)»
 Time Passing — «Party People»
 Panjabi MC — «Mundian To Bach Ke»
 Ishtar — «Comme Toi»
 Chris Spheeris — «Dancing With The Muse»
 David Visan And Carlos Campos — «Irish Coffee»
 Llorca — «The Novel Sound»
 Loving Paris — «Loco»
 Roland Louis — «Percussion's Rhythm (Dimitri From Paris Re-Edit)»
 Dan Lacksman's Alliance — «Louxor In Vegas»
 Angie Samiou — «Agoraki Mou»
 Amr Diab — «aktar wahed»
 Селіа Круз — «Yo Vivire (I Will Survive)»
 Usual Masters — «Nocturne In Paris»

Volume 5 

2003 Mixed by DJ David Visan
 CD1
Dinner
 Jade Or feat. Bielka Nemirovski — «Nie Kantshaietsa»
 Mikis Theodorakis — «I've Kept A Hold Of My Life»
 Refractory feat. J.C. Sindress & Youn Sun Nah — «Road»
 Trumpet Thing — «Far Away»
 Mystic Rhythms Band — «Gesso's Guitar Song»
 Анжеліка Кіджо — «Iemanja»
 Elie Karam — «Baadima»
 David Visan & Mickael Winter feat. Ani Choying Drolma — «Tamtra Tibet»
 Mariza — «Loucura»
 Maria Papadopoulou — «Maskaremeni»
 David Visan & Carlos Campos — «Indra Story»
 Laurent Dury — «Silk Road»
 Alihan Samedov — «Sen Gelmez Oldun»
 Frédérick Rousseau — «Princess W. Cheng»
 Operatica — «Mon Amour»
Bonus Track: Salif Keita & Martin Solveg — «Madan»

 CD2
Drink
 Emma Shapplin — «La Notte Etterna»
 dZihan & Kamien — «Just You & I»
 Sarma — «Muel»
 DJ Disse — «Egyptian Disco (Buddha Bar Edit)»
 Gipsyland — «Salaam (Duet With Anoushka)»
 Mondo Candido — «Meglio Stasera»
 Latour — «Blue»
 Деспіна Ванді — «Gia»
 Giampiero Ponte feat. Moran — «Sphynx (Club Mix)»
 Julie — «Blinded»
 David Visan — «Czardas»
 Rubin Steiner — «Wunderlande»
 Ritchie Lawrence — «Laurence d'Arabie (Ambient Mix)»

Volume 6 

2004 Mixed by DJ Ravin
 CD1
Rebirth
 B-Tribe — «Angelic Voices (Rebirth Mix)»
 1 Giant Leap — «Way You Dream, The»
 Dolphin Boy — «Shake It Loose»
 Daniel Masson — «Sonargaon»
 Deew — «She Will Never Learn»
 Ерік Саті — «Gnossienne No. 1 (Buddha Bar Remix)»
 Cellar 55 — «Por-do-sol»
 Ryukyu Underground — «Kanasando (Rebirth Remix)»
 Ganga — «Chair»
 Dos Hombres — «The Alkemyst»
 Slow Train — «Naturally»
 Quicksound — «Cold Winter»
 Touch & Go — «Straight To…Number One (Dreamcatcher's Remix)»
 Cantoma — «Essarai»
 Oum Kalthoum — «Yally Kan Yeshgeek Anieny (Banzai Republic Remix)»

 CD2
Rejoice
 Baul Dimension — «Bangla Soul»
 Table vs. Ludovico Einaudi — «Memory»
 Slow Train — «Trail Of Dawn»
 Loopless — «Pink Blue Hotel»
 Télépopmusik — «Breathe (Banzai Republic's X-Hale remix)»
 Sarah Vaughan — «Whatever Lola Wants (Gotan Project Remix)»
 Bliss — «Manvantara»
 Baul Dimension — «Baul Dimension»
 Afterlife — «Sunrise»
 PQM — «Nameless (feat. Pilgrim Soul)»
 Casa Flava — «De Mome De (Paris & Sharp Remix)»
 Perfect Sense — «Bumba (Stereo Sax Mix)»

Volume 7 

2005 mixed by DJ Ravin and David Visan
 CD1
Sarod
 Bliss — «Breathe»
 My Phuong Nguyen & Thierry David — «Huong Viêtnam»
 Riccardo Eberspacher — «Light Signs»
 Al-Pha-X — «An Indian Summer»
 Afterlife — «Take Me Inside (feat. Dannii Minogue) (Christophe Goze Mix)»
 Ustad Sultan Khan — «Aja Maji (Sacred Rhythm Version by Joe Claussell)»
 Bigtétény's Finest — «Lovasok A Szakadék Felé»
 Federico Aubele — «Postales»
 Vargo — «The Moment»
 Salif Keita — «Moussoulou (Remixed by Charles Webster)»
 José Padilla — «Light My Heart»
 Bebel Gilberto — «Aganjú (John Beltran Remix)»
 Ramasutra — «Magma Mama»
 Peppe Barra — «Core Nire (Azoia Remix)»
 Da Lata — «Distracted Minds»
 Laidback — «Happy Dreamer»

 CD2
Sarangi
 Kirpi — «The Song»
 Sainkho Namtchylak — «Ohm Suaa (Remixed by Martin Morales)»
 Lonesome Echo — «Spirit of Drums (feat. Mutabaraku) (S.U.M.O. Afrobounce Remix)»
 DJ Nasha — «Flute Fantasy»
 Ryukyu Underground — «Mo Ashibi (Jason Bentley Remix)»
 Luciano Supervielle — «Perfume (Remixed by Campo)»
 Mambayaga Project — «Joy On A Stick»
 King Britt Presents Oba Funke — «Uzoamaka»
 Phatjak vs. DJ Hamoodi — «Ritmo Caliente»
 Harem — «Medusa»
 Mo' Horizons — «Drum'n Boogaloo (Full Vocal Mix)»
 Mambayaga Project — «Clockwork (Shantel vs. Mahala Rai Banda Remix)»
 Tito Rodriguez — «Mama Guela (Stuhr Remix)»
 Les Négresses Vertes — «Sous Le Soleil De Bodega (Bodega Di Moko)»

Volume 8 

2006 Mixed by Sam Popat
 CD
 Sam Popat & Alexandre Scheffer — «Golden Ring»
 Nomadix — «Chura Liya»
 Elkin Marin — «Wallanwala»
 Stefano Saletti & Piccola Banda Ikona — «Tagama»
 Alhoeverah — «Tan Cani»

 CD2
New York
 Angel Tears — «Mystic Desire»
 Vasilisa — «Oblak / Cloud»
 Ensemble Ethnique — «Asilah»
 DJ Bool presents Jerk House Connection — «Mother Blues»
 Belladonna — «Ebatule»
 Sanja Ilić & Balkanika — «Balkan Vocals»
 Alberto Beto Uña — «Angels In The Desert (Original Profundo Mix)»
 Bongoloverz feat. Ursula Cuesta — «La Esperanza (Hope & Faith)»
 Dan Marciano — «Good Morning Paris (Dr. Kucho! Remix)»
 Kirpi — «My Name Is Kirpi»
 Orient Expressions — «Istanbul 1:26 a.m.»
 Biber — «Turta»
 Sam Popat & Alexandre Scheffer — «Dil Mera»
 Yves Larock — «Nomadic Knights»
 Schiller — «I Feel You»

Volume 9 

April 16, 2007 Mixed by DJ Ravin
 CD1
Royal Victoria
 Bardo State — «Sospiro»
 Mystic Diversions — «Flight BA0247»
 Amanaska — «Sleep»
 Hess Is More — «Yes Boss»
 Koop — «Koop Island Blues»
 Eccodek — «Mongolia On The Line»
 Serafim Tsotsonis — «Wood Street»
 Existence — «Heart Beat Of Life»
 The Lushlife Project — «Essence Of Our Origins»
 Michalis Koumbios — «Astradeni»
 York featuring Asheni — «Iceflowers»
 David Lowe’s Dreamcatcher — «I Know Jayne»
 Nikonn — «Sunday»
 Kenneth Bager featuring Julee Cruise — «Fragment Two....The First Picture»
 Burhan Öçal — «Bugu Jazz»

 CD2
Barons court
 Sunset Blvd. — «Mrs Daisy May»
 Cosmic Orient — «La Pila»
 Djuma Soundsystem — «Les Djinns» (Trentemøller Remix)
 Carmen Rizzo featuring Grant Lee Phillips — «As The Day Breaks» (Montreal Remix)
 Massivan — «Daydream»
 Cirque du Soleil — «Africa» (Quicksound / Alain Vinet Remix)
 Rocco — «Roots 4 Acid»
 Passion Of Percussion — «Last Chance»
 Novalima — «Machete»
 Parov Stelar — «Chambermaid Swing»
 OMFO — «Choban In Space»
 Otros Aires — «Amor que se Baila»
 Naked Rhythm — «Gypsy Majik» (Gypsy Lounge Vocal Remix)
 Blank & Jones — «Loneliness» (Chill House Mix)
 Bahramji featuring Mashti — «Indusufi»
 DJ Ravin featuring Karma Sound Collective — «Karma Busta Rhythm»

Volume 10 

2008 produced by DJ Ravin

 CD1
Xiangqi
 Nitin Sawnhey feat. The London Symphony Orchestra — Songbird
 Thierry David — Song Of Freedom
 Jaime Torres — El Humahuaqueño
 Temple of Sound feat. Natacha Atlas — City Of God
 Czech Philharmonic Chamber Orchestra feat. Sophie Solomon — Love Theme From Ben Hur (Bombay Dub Orchestra Remix)
 Samo Zaen — Tonight
 Gaudi & Nusrat Fateh Ali Khan — Bethe Bethe Kese Kese
 Cantoma — Maja
 Van Daler & Low Pressure feat. Natasja Saad — Real Love
 Özgür Sakar a.k.a Misda Oz vs Mercan Dede — Ab-I Beka
 Waldeck — Get Up… Carmen
 Nikko Patrelakis — Arco Iris
 Ralph Myerz feat. Pee Wee — My Darling
 Bebo Best & The Super Lounge Orchestra — Life Is On The Sea
 The Real Tuesday Weld — Kix
 Pochill — Violet Theme
 Nicolaj Grandjean — Heroes & Saints

 CD2
Weiqi
 DJ A feat. Sonia — Anazitisi (Quest)
 Lulu Rouge — Bless You
 Azam Ali — Endless Reverie (Bentey and Smitty Mix)
 Markus Enochson with Masaya — For You To See (Tiger Stripes Vocal Remix)
 Kaya Project — Salaam (Remix For Irina Mikhailova)
 Damien Draghici & Emanuele Arnone — Let Love Go
 Buscemi — Sahib Balkan
 Lanoiraude — Khen Hook
 Pier Bucci — Hay Consuelo (Samim Remix)
 Shantel — Immigrant Child
 Giorgio Giordano — Amazzonia
 Jan Driver — Kardamoon
 Shaman’s Dream — Rakandao (Remix)
 DJ Disse feat. Will Buhrkall — Break On Through
 Jerry Dimmer — Flavia

Volume 11 
2009 produced by DJ Ravin

 CD1

Lavra

 Niyaz — Iman 
 The Bombay Dub Orchestra — Journey 
 Riccardo Eberspacher — Setira 
 Ayoe Angelica — Dr Jekyll 
 Christos Stylianou feat. Maria Latsinou — Smell of Roses (V-Sag Dub Mix) 
 Carlos Campos & Ravin — Kiyamah 
 Nitin Sawhney feat. Ojos de Brujo — Shadowland 
 Mathieu & Florzinho — Maha-Amba 
 Astyplaz — Zaira 
 Sarma — Falling Stars 
 DJ Disse & Batina Bager feat. Fred Astaire — Cheek to Cheek 
 Sunset Blvd — Loving You 
 Angel Tears — Purple Orchid 
 Woolfy vs Projections — We Were There 
 Nina & Chris present Zeep — Agua 
 Serafim Tsotsonis — Small 2 
 Mlle Caro & Franck Garcia — Mon Ange 

 CD2

Khreschatik

 Bahramji feat. Mashti — My Life 
 Dj A — Piano Dream 
 Rucyl — Love In War (Pete Gust KID Remix) 
 Asli Güngör & Ferhat Göcer — Kalp Kalbe Karsi Hsyn Krdy Remix 
 Silky Sunday — Friend (Sandy Rivera Remix) 
 Glender — Echoes 
 Dave Seaman — Gobbledygook Remixes (Funkagenda Repulse Mix) 
 Riham — Erja Ya Habebi (Dj Srulik Einhorn Remix) 
 Loreena McKennitt — Marrakesh Night Market (V-Sag Remix) 
 DJ Danjer feat. Ash — My Danjer Sound 
 De-Tuned — Sitar 
 DJ Tatana — Spring Breeze (Martin Roth SummerStyle Remix) 
 Sumo feat. Rigas — Tribute 
 Taho — Shambhalla (WiNK Interpretation) 
 Orkidea and David West — God’s Garden

Volume 12 
2010 produced by George V Records, Wagram, mixed DJ Ravin

Volume 13 
2011 produced by George V Records, mixed DJ Ravin and David Visan

Buddha Bar Amnesty International 
2001Mixed by DJ Jean-Pierre Danel

Buddha Bar Nature, Arno Elias 
(the first original Buddha Bar Composed and Produced by Arno Elias)
 Pandora
 El Corazon
 Guide me
 The Dance Of The Flames
 Walking Man
 Deep Believe
 Osmyo
 Alanis sunrise
 La Forêt Inconnue
 Star Of Hirma
 Epic And Dream
 New Day

Buddha Bar Ten Years 

December 2006
 CD1
universal
 Йоганн Себастьян Бах — Suite Numero 3 BWV 1068 (Air)
 Riccardo Eberspacher — Light Signs
 Nitin Sawhney — Moonrise
 Suba — Felicidade
 Nomadix — Chura Liya
 Jai Uttal — Guru Bramha
 Al-Pha X — An Indian Summer
 Frederick Rousseau — La Fille de Pekin
 Daniel Masson — Bangla Soul
 Trumpet Thing — Far Away
 Federico Aubele — Postales
 Dolphin Boy — Shake It Loose
 Bebel Gilberto — Aganju (John Beltran Remix)
 Cantoma — Essaira
 Stefano Saletti & Piccola Banda Ikona — Tagama
 Peppe Barra — Core Nire (Azaoia Remix)

 CD2
sound
 Pompon Finkelstein And Christophe Couderc — The Visit Opus 1 (After Arabian Day)
 Ustad Sultan Khan — Aja Maji (Sacred Rhythm Version by Joe Claussell)
 Angel Tears — Mystic Desire
 Sainkho Namtchylak — Ohm Suaa (Remixed by Martin Morales)
 Pompon Finkelstein And Christophe Couderc — The Visit Opus 2 (After Symphony Night)
 Bliss — Manvantara
 Orient Expressions — Istanbul 1:26 AM
 Ensemble Ethnique — Asilah
 Daniel Masson — Baul Dimension
 Llorca — The Novel Sound
 Mahala Rai Banda vs Shantel — Mahalageasca (Bucovina Dub)
 Kirpi — My Name Is Kirpi
 Belladonna — Ebatule
 Ramasutra — Magma Mama

Little Buddha (Buddha Bar Clubbing Collection)

Little Buddha Vol. 3 
"2010" produced by George V records, Mixed by Sam Popat

Посилання 
 Official site 
 Buddha Bar у Києві
 / Buddha Bar Официальный дистрибьютор в России и в Украине 

Ембієнт
Списки музичних альбомів